El término Los tres mosqueteros puede referirse, en esta enciclopedia:

Literatura 
 a Los tres mosqueteros, novela escrita por Alejandro Dumas;

Películas 
 a Los tres mosqueteros (película de 1921), película muda de 1921 dirigida por Fred Niblo;
 a Los tres mosqueteros (película de 1935), película de 1935 en blanco y negro de la RKO, protagonizada por Walter Abel;
 a Los tres mosqueteros (película de 1939), película de 1939 dirigida por Allan Dwan;
 a Los tres mosqueteros (película de 1942), película de 1942 dirigida por Miguel M. Delgado;
 a Los tres mosqueteros (película de 1946), película de 1946 dirigida por Julio Saraceni;
 a Los tres mosqueteros (película de 1948), película de 1948 dirigida por George Sidney;
 a Los tres mosqueteros (película de 1969), telefilme de 1969, con Christopher Walken; 
 a Los tres mosqueteros (película de 1973), película de 1973 dirigida por Richard Lester;
 a Los tres mosqueteros (película de 1993), película de 1993 dirigida por Stephen Herek;
 a Los tres mosqueteros (película de 2011), película de 2011 dirigida por Paul W. S. Anderson;
 a Los tres mosqueteros: D'Artagnan, película de 2023 dirigida por Martin Bourboulon;
 a Los tres mosqueteros: Milady, película de 2023 dirigida por Martin Bourboulon.

 Animación 
 a Los tres mosqueteros (serie animada de 1968), serie de animación producida por la compañía Hanna-Barbera en 1968;
 a Los tres mosqueteros (película animada de 1973), telefilme animado de la compañía Hanna-Barbera, estrenado en 1973;
 a Los Tres Mosqueteros: Mickey, Donald y Goofy, versión libre de Disney;
 a D'Artacán y los tres mosqueperros, serie de animación de 1981 producida por el estudio Nippon Animation;
 a Barbie y las tres mosqueteras, película animada de 2009 dirigida por William Lau;

Ocio 
 Los tres mosqueteros (juego), juego abstracto para dos jugadores.